Трка на 400 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 24, 25. и 27. августа на Националном стадиону.

Титулу светске првакиње из Москве 2013. бранила је Кристин Охуруогу из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовале су 42 атлетичарка из 24 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
22. август 2015..
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 2015.
|-
| Олимпијски рекорди
| Мари Жозе-Перек || 
| 48,25 
| Атланта, САД
| 29. јули 1996.
|-
| Светски рекорд
| Марита Кох || 
| 47,60
| Канбера, Аустралија 
| 6. октобар 1985.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Јармила Кратохвилова || 
| 47,99
| Хелсинки, Финска
| 10. август 1983.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Франсина Макорори || 
| 49,83
| Монако, Монако
| 17. јул 2015.
|-
| Европски рекорд
| Марита Кох || 
| 47,60
| Канбера, Аустралија 
| 6. октобар 1985.
|-
| Северноамерички рекорд
| Сања Ричардс-Рос || 
| 48,70
| Атина, Грчка
| 16. септембар 2006.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Ксимена Рестрепо || 
| 49,64
| Барселона, Шпанија
| 5. август 1992.
|-
| Афрички рекорд 
| Фалилат Огункоја || 
| 49,10
| Атланта, САД
| 29. јул 1996.
|-
| Азијски рекорд
| Ма Југин || 
| 49,81| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Кети Фриман || 
| 48,63| Атланта, САД
| 29. јул 1996.
|-
!colspan="6"|Рекорди после завршеног Светског првенства 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне| Алисон Филикс || 
| 49,26| Пекинг, Кина
| 27. август 2015.
|}

 Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2015. године је пре почетка светског првенства (22. августа 2015) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2015.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама су учествовале 42 атлетичарке, подељене у 6 групе. У финале су се пласирале по три првопласиране из група (КВ) и шест на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв''').,,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном